Jansone ist ein Familienname folgender Personen:

 Liene Jansone (* 1981), lettische Basketballspielerin
 Valija Vaščunas-Jansone (1902–1990), lettische Juristin
 Zaiga Jansone (* 1951), sowjetisch-lettische Tennisspielerin und -trainerin